Тарун Маджумдар (; ) — индийский  и , снимавший фильмы на бенгальском языке и хинди. На его счету в общей сложности четыре Национальные кинопремии, пять премий Filmfare и семь наград Бенгальской ассоциации киножурналистов (BFJA).

Биография 
Родился 8 января 1931 года в Богре (ныне территория Бангладеш) в семье борца за свободу Бирендранатха Маджумдара. Получил высшее образование в  в Калькутте, а затем в Калькуттском университете. 

Однако Тарун с детства мечтал заниматься кино. Поэтому, поскольку у его семьи не было возражений, хотя в то время кинематограф в Индии всё ещё считался  низкой профессией, его дядя по материнской линии, который был киножурналистом, нашел ему работу на студии Rupasri Studios. Тем не менее Маджумдар вскоре ушел оттуда из-за конфликта с членами профсоюза, и нашел работу в компании Anushilan Agency, занимавшейся рекламой фильмов. Работая над продвижением киноленты Naba Bidhan (1954) он встретил актрису , которая пригласила его к себе в Srimati Pictures. Его коллегами стали  Дилипом и Сачином Мукерджи, грезившие кино также как он. Когда они втроем помогали на съёмках  (1958), главные роли в котором играли  и Сучитра Сен, актёры пообещали, что если молодые люди станут режиссёрами, то они снимутся в их фильме.

Дилип, Сачин и Тарун, воодушевленные успехом режиссёрской коллаборации , сформировали собственную команду Yatrik. В 1959 году они сняли свой первый фильм  () с Уттамом и Сучитрой в главных ролях, похожий по сюжету на «Это случилось однажды ночью» (1934). Их следующий фильм Kancher Swarga (, 1962) рассказывал о человеке, страстно желающем стать врачом, который смог закончить образование из-за нехватки средств. Подделав диплом, он завоевывает репутацию успешного хирурга, но правда выходит наружу. Главную роль в нём хотели снова предложить Уттаму Кумару, но тот уже был занят на съёмках. Тогда Тарун предложил сыграть героя Дилипу Мукерджи. В итоге фильм завоевал серебряную медаль президента за лучший фильм на бенгальском языке.

Примерно в это время скончался отец Таруна. Разбирая его библиотеку, режиссёр наткнулся на рассказ  «Angti Chattujjer Bhai», героя которого непрерывно тянет путешествовать, что заставляет его обрывать связи с близкими людьми, разбивая им сердца. Представив в этой роли комического актера , Маджумдар написал сценарий и назвал его Palatak (). Однако никто в Бенгалии не хотел браться за этот сценарий, поскольку предполагалось, что комик станет героем, да еще и в трагической истории. В этот момент режиссёр  пригласил Таруна в Бомбей и изъявил желание работать вместе.  (1963) стал первой бенгальской картиной выпущенной под баннером В. Шантарама . Фильм был полностью снят в Калькутте, и только музыка, написанная , была записана в Бомбее. Palatak ознаменовал переход комика Анупа Кумара к героическому образу. Впоследствии фильм был переснят на хинди как  (1969) самим Маджумдаром. 

К тому времени Yatrik начал распадаться. Дилип Мукерджи добился успеха как актёр, и ни он, ни Сачин больше не были заинтересованы в команде. Так что Тарун продолжил свою карьеру как самостоятельный режиссёр. Его первым сольным фильмом стал  (1965), адаптированный из романа , повествующий о жизни проститутки на задворках общества.
Его самый известный фильм, романтический мюзикл  (1967), возродил жанр деревенской лирической мелодрамы с помощью музыки Хеманта Мукерджи и одной песни, изначально написанной .

Маджумдар снял несколько хитов 1970-х, таких как ,  и ремейк Balika Bodhu на хинди (1976). Режиссёр вернулся к теме непонятого бродяги в  (1973), герой которого — подросток, мечтающий сбежать из дома и стать путешественником, но его ловят на полпути, тащат домой и принуждают жениться. В 1980 году Маджумдар вызывал возобновление интереса к теме разделения страны и города как представляющего конфликт морали, с драмой . Однако более поздние фильмы на ту же тему, например, Parasmoni и Agaman (1988), не имели успеха.

Среди его поздних хитов —  (1985),  (1990) и  (2003). Свой последний полнометражный фильм Bhalobashar Bari режиссёр снял в 2018 году, когда ему было 88 лет. Режиссёр скончался 4 июля 2022 года.

Примечания 

Выпускники Калькуттского университета